Авдонин, Александр Николаевич : Авдонин, Александр Николаевич (род. 1932) — советский геолог и археолог.
 Авдонин, Александр Николаевич (1923—1993) — русский поэт.